В математике несколько теорем носят имя Жака Адамара:
 Теорема Адамара — Картана
 Теорема Адамара о вложении
 Теорема Адамара о лакунах
 Теорема Адамара о степенном ряде
 Теорема Адамара о трёх кругах
 
  — уточнение теоремы Вейерштрасса.
 Теорема Адамара об определителях
 Мультипликационная теорема Адамара — теорема об умножении особенностей степенных рядов.
 Теорема Коши — Адамара
 Лемма Адамара

Примечания